De KNVB Beker 2019/20, om sponsorredenen officieel de TOTO KNVB Beker genoemd, was de 102e editie van het toernooi om de KNVB Beker. De finale zou op zondag 19 april 2020 worden gehouden tussen FC Utrecht en Feyenoord in De Kuip. Deze finale werd echter niet gespeeld door de maatregelen rond het coronavirus in Nederland. Ajax was de titelverdediger, maar werd in de halve finale uitgeschakeld door FC Utrecht. De winnaar van de beker zou een ticket voor de groepsfase van de Europa League krijgen. Dit ticket ging nu via de competitie naar Feyenoord.

Speeldata

Wedstrijden

Kwalificatierondes 
De loting voor de eerste kwalificatieronde werd op 6 juli 2019 verricht door Sjaak Swart op het Fox Sports NL & Eredivisie VoetbalFestival in de Jaarbeurs Utrecht. De loting van de tweede kwalificatieronde vond gelijktijdig plaats met de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi op 31 augustus 2019.

Eerste kwalificatieronde 
Aan de eerste kwalificatieronde namen 56 amateurverenigingen deel. De loting op 6 juli 2019 werd verricht door Sjaak Swart tijdens het VoetbalFestival van FOX Sports NL en de Eredivisie. De wedstrijden vonden plaats in het weekend van 17 en 28 augustus 2019. De deelnemende teams in deze ronde waren de halvefinalisten van de districtsbekers en de teams uit de Derde divisie 2019/20. De winnaars gingen naar de tweede kwalificatieronde.

Tweede kwalificatieronde 
In de tweede kwalificatieronde waren er 40 amateurverenigingen gekwalificeerd. Te weten de 28 winnaars van de eerste kwalificatieronde en de twaalf teams uit de Tweede divisie die in het seizoen 2018/19 geen (periode)titel wonnen. De loting in de Fox Sports-studio werd op 31 augustus 2019 verricht door Royston Drenthe en de wedstrijden vonden plaats op 24 en 25 september 2019. Afhankelijk van het aantal teams dat zich kwalificeerde voor de groepsfase van de Champions League en/of de Europa League, werd tevens het aantal vrij te loten teams bepaald. Uiteindelijk waren dat er vier: HSV Hoek, SteDoCo, Sparta Nijkerk en FC 's-Gravenzande stroomden dusdoende zonder te spelen in de tweede kwalificatieronde rechtstreeks door naar het hoofdtoernooi.

Hoofdtoernooi 
Aan het hoofdtoernooi deden de volgende clubs mee: de winnaars uit de tweede voorronde, aangevuld met 34 betaaldvoetbalclubs en de vier (plaatsvervangend) (periode)kampioenen van de Tweede divisie.

Toernooischema 

Legenda

Eerste ronde 
De clubs die dit seizoen deelnamen aan de groepsfase van een Europees clubtoernooi, waren vrijgesteld voor deze ronde. De amateurverenigingen speelden thuis bij loting tegen een betaaldvoetbalorganisatie. De loting in de Fox Sports-studio werd op 31 augustus 2019 verricht door Royston Drenthe. De wedstrijden van de eerste ronde vonden plaats op 19, 29, 30 en 31 oktober 2019. Naast de 30 profclubs en de vier automatisch gekwalificeerde clubs uit de Tweede divisie namen de 18 winnaars van de tweede kwalificatieronde en vier vrijgelote teams uit de tweede kwalificatieronde deel aan deze ronde.

Teams die deze ronde instromen

Tweede ronde 
Ajax, PSV, Feyenoord en AZ stroomden deze ronde in omdat ze zich gekwalificeerd hebben voor de groepsfase van een Europees clubtoernooi. De wedstrijden van de tweede ronde vonden plaats op 17, 18 en 19 december 2019. De loting in de Fox Sports-studio werd op 2 november 2019 verricht door Groene Ster-doelman Lennart Quaden.

Achtste finales 
De wedstrijden van de achtste finales vonden plaats op 21, 22, 23 en 28 januari 2020. De loting hiervoor werd op zaterdag 21 december 2019 verricht in de Fox Sports-studio door Jeroen Veldmate (Go Ahead Eagles) en Hugo Borst. Ditmaal werd er ook nog 'doorgeloot' voor de kwartfinales, halve finales en finale.

Inhaalronde

Kwartfinales 
De wedstrijden van de kwartfinales vonden plaats op 12 en 13 februari 2020. De loting hiervoor werd op zaterdag 21 december 2019 verricht in de Fox Sports-studio na de loting van de achtste finales. Vanaf deze ronde werd er gebruikgemaakt van een video-assistent (VAR) en  een assistent videoscheidsrechter (AVAR).

Halve finales 
De wedstrijden van de halve finales vonden plaats op 4 en 5 maart 2020. De loting hiervoor werd op zaterdag 21 december 2019 verricht in de Fox Sports-studio na de loting van de achtste finales en de kwartfinales. De winnaar van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax werd als 'thuisspelende' club bij de finale in De Kuip benoemd.

Finale 
Op 15 maart 2020 werden de maatregelen voor het bestrijden van het coronavirus verlengd tot en met 6 april 2020. Ook moesten de sportclubs per direct sluiten, waardoor de trainingen werden stilgelegd. Door deze maatregelen heeft de KNVB op 17 maart 2020 bekendgemaakt dat de bekerfinale werd uitgesteld. Op 31 maart 2020 werd bekend dat alle betaald voetbalwedstrijden tot 1 juni 2020 zijn stilgelegd. Het betaald voetbal valt onder de vergunningsplichtige evenementen, waardoor de herstart voor juni geen mogelijkheid was, ook niet zonder publiek. De sportclubs blijven tot en met 28 april 2020 gesloten. Een dag later maakte de KNVB bekend dat op advies van de UEFA dat alle professionele competities in Europa voor 3 augustus 2020 uitgespeeld moeten worden of afgerond moeten zijn. Weer enkele dagen later, op dinsdag 7 april, liet de KNVB weten vanaf 19 juni weer te willen gaan voetballen, al dan niet zonder publiek. De finale zou dan half juli gespeeld kunnen worden. Op dinsdag 21 april kwam premier Mark Rutte echter met een verbod op betaald voetbal tot 1 september. Hierop werd op vrijdag 24 april besloten om de eredivisie en het bekertoernooi niet meer uit te spelen en de huidige stand te gebruiken als eindstand voor de verdeling van Europese tickets.

Topscorers 
Legenda
 Pos. Positie
 Speler 
 Club 
  Doelpunt
  Waarvan strafschoppen
 X Niet van toepassing

Zie ook 
 KNVB beker 2019/20 (vrouwen)

Bekervoetbal 2019/20
KNVB Beker (mannen) naar seizoen
Nederlands voetbalseizoen 2019/20